Alessandro Cassese (1997) – cestista italiano
 Antonio Cassese (1937-2011) – giurista italiano, primo presidente del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, figlio di Leopoldo e fratello di Sabino
 Leopoldo Cassese (1901-1960) – storico e archivista italiano, padre di Antonio e Sabino
 Nicola Cassese (1900-1968) – calciatore e allenatore di calcio, di ruolo centrocampista
 Nicolas Victor Riccardi Cassese (1911-1997) – calciatore uruguayano, di ruolo difensore
 Sabino Cassese (1935) – giurista italiano, giudice della Corte costituzionale, figlio di Leopoldo Cassese e fratello di Antonio